

Населені пункти та їхні частини
 Жулвін — село в гміні Звежин Стшелецько-Дрезденецького повіту Любуського воєводства
 Жулвін — село в гміні М'єндзижеч Мендзижецького повіту Любуського воєводства
 Жулвін — село в гміні Брвінув Прушковського повіту Мазовецького воєводства
 Жулвін — частина міста Бидгощ в Куявсько-Поморському воєводстві
 Жулвін — колонія в гміні М'єндзижеч Мендзижецького повіту Любуського воєводства

Примітки